Il Chistelijke Sportvereniging Apeldoorn è una società calcistica olandese con sede ad Apeldoorn, chi gioca nel hoofdklasse.

Palmarès

Campionato
Vierde Klasse: 1952, 1971, 1979

Derde Klasse: 1993

Tweede Klasse: 1997

Eerste Klasse: 2002, 2009, 2022

Coppe
KNVB Coppa del distretto (est): 2017 (1 su 6 gare regionali per coppe amatoriali)

Collegamenti esterni 
 

Società calcistiche olandesi